

Biológia 
Stanley, Edward Smith-Stanley biológus nevének használatos rövidítése

Anglia
Stanley, település Durham megyében

Falkland-szigetek
Stanley (Falkland-szigetek)

USA
Stanley (Észak-Dakota)
Stanley (Észak-Karolina)
Stanley (Idaho)

Művészet 
Stanley 1956-ban készült amerikai televíziós sorozat